А́ндреас Вольфф (; род. 3 марта 1991 года, Ойскирхен) — немецкий гандболист, выступает за польский клуб «Виве Кельце» и сборную Германии на позиции вратаря.

Карьера

Клубная 
Андреас Вольфф воспитанник клуба «Кирхцелль». Вольфф выступал за «Кирхцелль» и «Гросвалльштадт» до 2013 года. В составе «Гросвалльштадта» Вольфф участвовал в финале кубка ЕГФ, где «Гросвалльштадт» проиграл по итогам 2 матчей. В 2013 году Вольфф переходит в «Ветцлар». Проведя 3 сезона в «Ветцларе», Вольфф переходит в 2016 году в клуб «Киль». С сезона 2019/20 Вольфф выступает за польский клуб «Виве Кельце»

В сборной 
Андреас Вольфф выступает за сборную Германию. Вольфф дебютировал в сборной Германии 2 ноября 2013 года в матче против Норвегии. Всего Вольфф сыграл за Германию 137 матчей и забросил 13 мячей. Победитель чемпионата Европы 2016 и бронзовый призёр Олимпийских игр 2016.

Награды 
 Обладатель кубка ЕГФ: 2018/19
 Серебряный призёр кубка ЕГФ: 2010/11
 Обладатель кубка Германии: 2016/17, 2018/19
 Чемпион Польши по гандболу: 2020
 Чемпион Европы по гандболу: 2016
 Бронзовый призёр летних Олимпийских игр: 2016
 Лучший вратарь чемпионата мира: 2023
 Лучший вратарь чемпионата Европы: 2016

Статистика 
Статистика Андреаса Вольффа за сезон 2018/19 указана на 13.6.2019

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20170219101922/http://www.dkb-handball-bundesliga.de/de/s/spieler/dkb-handball-bundesliga/1592-andreas-wolff/
 http://www.eurohandball.com/ec/cl/men/2016-17/player/544926/Andreas+Wolff
 http://archiv.thw-handball.de/thw/sp_wolff.htm
 http://www.thw-handball.de/saison/spieler/detail.html?tx_thw_thwplayers%5Bplayer%5D=42&tx_thw_thwplayers%5Bseason%5D=4&tx_thw_thwplayers%5Baction%5D=show&tx_thw_thwplayers%5Bcontroller%5D=Players&cHash=c93e79f1beac23ac7e8ac0f2c5cf47f0

Гандболисты Германии
Гандбольные вратари
Игроки сборной Германии по гандболу
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Чемпионы Европы по гандболу
Игроки ГК «Гросвалльштадт»
Игроки ГК «Ветцлар»
Игроки ГК «Киль»